En mathématiques, plusieurs théorèmes portent, au moins en partie, le nom de Henri-Léon Lebesgue :
Théorèmes de convergence monotone et dominée de Lebesgue

Théorème de différentiation de Lebesgue
Théorème de Blaschke-Lebesgue
Théorème de Borel-Lebesgue
Théorème de Fejér-Lebesgue
Théorème de Lebesgue-Hausdorff
Théorème de Radon-Nikodym-Lebesgue
Théorème de Riemann-Lebesgue
Critère de Lebesgue pour l'intégrabilité au sens de Riemann

Lebesgue